La Styrie – allemand Steiermark, slovène Štajerska, latin Styria – peut désigner :

 un Land autrichien du sud-est de l'Autriche,
 la Basse-Styrie, une région historique, non officielle, de Slovénie
 la Haute-Styrie qui est, pour les Slovènes le Land autrichien et, pour les Autrichiens la partie septentrionale et montagneuse du Land autrichien,
 le duché de Styrie, ancienne province du Saint-Empire romain germanique, possession des Habsbourg depuis 1276 puis de l'Empire d'Autriche de 1804 à 1867, devenue un land d'Autriche-Hongrie de 1867 à 1918.